Krottendorf (Steiermark) - gemeente in Stiermarken, Oostenrijk
 Krottendorf-Gaisfeld - gemeente in Stiermarken, Oostenrijk

 Ida Krottendorf - Oostenrijkse toneelspeelster